IAP est un sigle, qui signifie :
 Institut d'astrophysique de Paris, un observatoire des sciences de l'univers de l'université Paris VI ;
 Intersyndicale de l'administration publique, un syndicat de fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo ;
 Algerian Petroleum Institute, un institut algérien de formation des métiers hautement qualifiés du secteur pétrolier ;
 Institut für Atmosphärenphysik, un institut allemand de recherches sur l'atmosphère ;
 Indépendants d'action populaire, un groupe parlementaire chrétien sous la Troisième République française ;
 instrument d'aide de préadhésion, un instrument financier du processus de préadhésion à l'Union européenne pour la période 2007-2013.
Inhibitor of apoptosis, une molécule impliquée dans l'inhibition constitutionnelle de l'apoptose.